Sendas (supermercado)
Sendas (Bragança)

Ver também

Senda (desambiguação)